Dervan ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Dervan (* 1945), US-amerikanischer Chemiker
 Siobhán Dervan (* 1978), irische Radrennfahrerin

Dervan bezeichnet außerdem:

 (4314) Dervan, ein Asteroid des Hauptgürtels